Edward Stafford peut se référer à :

 Edward Stafford (1470-1498/1499),  comte de Wiltshire ;
 Edward Stafford (1478-1521),  duc de Buckingham, important baron anglais ;
 Edward Stafford (1535-1603),  baron Stafford ;
 Edward Stafford (1572-1625),  Stafford ;
 Edward Stafford (1552-1605), diplomate à la cour de France ;
 Edward Stafford (1819-1901), Premier ministre de Nouvelle-Zélande.
 Edward Stafford, a parcouru les  km du cours de l'Amazone à pieds.